Mouga peut désigner :
 Mouga, un village du Cameroun
 le surnom de Robert Mugabe.
 Mouga, nom français de la Muga